Göhre steht für:
  Göhre (Jena), Museum in Jena

Göhre ist der Familienname folgender Personen: 
 Frank Göhre (* 1943), deutscher Krimi-Autor
 Paul Göhre (1864–1928), deutscher Theologe und Politiker (SPD)
 Vincent Göhre (* 1993), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Göre, Synonym für kleines, freches Mädchen (Dialekt)
 Goehre